Kangaroo (1952), een film van Lewis Milestone
Kangaroo (1987), een film van Tim Burstall
Kangaroo (computerspel), een spel van Sun Electronics
Kangaroo (pantserinfanterievoertuig), een militair voertuig